Nikoklész (Nικoκλης) több görög mondai és történeti alak neve. Megegyezik a latin Nicocles névalakkal.
 Tarentumi Nikoklész; lantművész
 Nikoklész (Nikokreón); Ciprus és Szalamisz királya (i. e. 4. század)
 Szolói Nikoklész; III. Alexandrosz hivatalnoka
 Nikoklész; Paphosz királya (mh. i. e. 306)
 Nikoklész; sziküóni király (i. e. 3. század)
 Nikoklész; filozófus, grammatikus, rétor (4. század)
 Nikoklész; akrióni sportoló, i. e. 100-ban triasztész